AYI peut faire référence à :
  ;
 Aster Yellow Index, un indice de mesure de la jaunisse de l'aster.